Full Throttle steht für:

 Full Throttle (Six Flags Magic Mountain), Achterbahn des Herstellers Premier Rides in Six Flags Magic Mountain, Vereinigte Staaten
 Full Throttle, den englischen Titel des Computerspiels Vollgas
 Charlie’s Angels: Full Throttle, den englischen Titel des Films 3 Engel für Charlie – Volle Power